Xperia — линейка смартфонов и планшетов компании Sony Mobile, ранее известной как Sony Ericsson. Название Xperia происходит от слова «experience» и впервые использовалось в слогане Xperia X1.

С 2012 года после покупки доли Ericsson выпускаются под брендом Sony.

Описание 
Товарный знак Xperia появился в 2008 году, а первой моделью из этой линейки стала Xperia X1 — смартфон Sony Ericsson на базе Windows Mobile. Изначально Xperia позиционировалась компанией как линейка смартфонов Hi-end сегмента, базирующихся на популярной в то время операционной системе Windows Mobile 6.1. В 2009 году под брендом Xperia вышла модель Xperia Pureness — телефон средней функциональности, но с важной особенностью — полностью прозрачным TFT-экраном. Модель Xperia Pureness стала единственной моделью не-смартфоном в линейке Xperia.

В 2010 году Sony Ericsson анонсировал первую модель на базе ОС Android — Xperia X10. Вскоре после выхода X10 компания полностью переориентировала линейку Xperia на платформу Android, а все последующие модели, вышедшие под брендом Xperia (не обязательно Hi-end сегмента), базируются только на этой ОС. К маю 2015 года выпущено и анонсировано 56 Android-смартфонов Xperia.

Среди фирменных технологий компании Sony, применяемых в смартфонах Xperia 2011 года, выделяются: Mobile BRAVIA Engine, матрица Exmor R и Exmor RS, Reality Display, сертификация Playstation. Во всех Android-моделях линейки Xperia предустановленно фирменное приложение Timescape, позволяющее просматривать важные обновления (новости пользователя в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, LinkedIn, MySpace, Foursquare, а также новые входящие sms, звонки, электронную почту и т. д.). Удобство приложения заключается в том, что все новые уведомления отображаются в виде единой ленты на экране смартфона.

В моделях X8, X10 mini, X10 mini pro, Xperia mini, Xperia mini pro, Xperia active и Live With Walkman(Xperia Live) используется интерфейс «четырех углов» от компании Sony Ericsson, позволяющий пользователю размещать по углам экрана иконки быстрого доступа к приложениями и функциям меню.

После того, как Sony приобрела долю Ericsson и сменила свой бренд, были выпущены новые модели Xperia: S, P, U. Они объединялись новым дизайном, названным «NXT series»: прозрачная белая полоска с подсветкой, рядом с которой расположены сенсорные клавиши «Домой», «Назад» и «Запущенные приложения». Также в новых моделях заметно изменился интерфейс, к примеру — новый экран блокировки с возможностью быстро запустить камеру (Fast capture) и многие другие изменения.

Смартфоны моделей Xperia Z продолжали наследие Xperia с классическим дизайном «OmniBalance» и влагозащитой. Новинки 2015 года — Sony Xperia Z5, Xperia Z5 Compact, Xperia Z5 Premium — имеют общую концепцию дизайна, которая получила название «Sense Of Unity» и визуально мало чем отличается от классического и узнаваемого «OmniBalance». 
В 2016 году Sony представила новую серию Xperia X для замены серии Z. 
В 2017 году для линейки Xperia XZ был придуман дизайн «Loop Surface», использующий выраженные острые углы.
В 2018 году на Mobile World Congress 2018 Sony представила Sony Xperia XZ2, вместе с Sony Xperia XZ2 Compact, с новым дизайном Sony «Ambient Flow», представляющий собой плавные естественные очертания. Sony Xperia XZ2 оснащен беспроводной зарядкой, системой динамической вибрации, 4/6 ГБ оперативной памяти и камерой Motion Eye с 19-мегапиксельным сенсором; обе модели способны вести скоростную съёмку в 4K HDR с частотой кадров с 960 fps в разрешении 1080p.

В феврале 2019 года на выставке Mobile World Congress 2019 компанией Sony были представлены смартфоны Sony Xperia 1, 10, и 10 Plus, главной особенностью которых стал дисплей с «кинематографическим» соотношением сторон — 21:9. Также был представлен бюджетный Sony Xperia L3.

В сентябре 2019 года на выставке мобильной электроники IFA 2019 компания Sony представила свой новый смартфон под названием Xperia 5. Ключевой особенностью смартфона стала тройная 12-мегапиксельная основная камера с ультраширокоугольным объективом, обычным объективом и 52-мм объективом для портретной съёмки.

Модели

Обзоры флагманов Sony

См. также 
 Список моделей сотовых телефонов Sony Ericsson

Примечания